Brogren ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Almqvist-Brogren (1875–1954), schwedische Schriftstellerin
 Per-Olof Brogren (* 1939), schwedischer Eisschnellläufer